G25, G 25 oder G-25 steht für:
 eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten
 Chevrolet G25, ein früherer Fullsize-Van von Chevrolet
 Logitech G25 Racing Wheel, ein Lenkrad für Computer- oder PlayStation-2-Rennsimulationen
 Gribowski G-25, ein Flugzeug des sowjetischen Flugzeugkonstrukteurs Wladimir Konstantinowitsch Gribowski
 HMAS Nepal (G25), britisch-australischer Zerstörer
 den Energiegehalt von Erdgas
 die chinesische Autobahn Changchun-Shenzhen

Abkürzung